«Вентспілс» () — латвійський футбольний клуб із однойменного міста, заснований 1997 року. Виступає у Вірслізі.

Історія 
У 2021 році УЄФА відсторонив клуб на сім років від участі в єврокубках за спробу підкупу арбітру в матчі Ліги Європи проти «Бордо»

19 червня 2021 року «Вентспілс» відмовився від подальшої участі в чемпіонаті.

Досягнення 
Чемпіонат Латвії:
 Чемпіон (6): 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014
 Срібний призер (6): 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2018
 Бронзовий призер (7): 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2012, 2015, 2019

Кубок Латвії:
 Володар (7): 2003, 2004, 2005, 2007, 2010-11, 2012-13, 2016-17
 Фіналіст (3): 2008, 2014-15, 2018

Кубок Лівонії:
 Володар: 2008

Виступи в єврокубках

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка 

Футбольні клуби Латвії
Футбольні клуби, засновані 1997
Вентспілс (футбольний клуб)
Засновані в Європі 1997